Станисла́в Ю́рьевич Доне́ц (7 июля 1983 года, Димитровград, Ульяновская область, СССР) — известный российский пловец, двукратный чемпион мира 2010 года на короткой воде, чемпион Европы 2010 года на дистанции 200 м на спине, чемпион Европы 2008 года в комбинированной эстафете в длинных бассейнах (50метров). Десятикратный чемпион Европы в коротких бассейнах. Чемпион мира 2008 года и вице-чемпион мира 2010 года в комбинированной эстафете в коротких бассейнах. Участник XXIX олимпийских игр в Пекине.

С детства он тренировался под руководством своих родителей — Юрия и Ольги Райхман (Станислав носит девичью фамилию матери).

Специализируется в плавании на спине. Восьмикратный рекордсмен мира, многократный рекордсмен Европы в коротких бассейнах. Действующий рекордсмен мира в комбинированной эстафете 4×100 м в коротких бассейнах — 3.19,16 (Санкт-Петербург, 20 декабря 2009 года, совместно с Сергеем Гейбелем, Евгением Коротышкиным и Данилой Изотовым) и комбинированной эстафете 4×50 м в коротких бассейнах — 1.31,80 (Стамбул, 10 декабря 2009 года, совместно с Сергеем Гейбелем, Евгением Коротышкиным и Сергеем Фесиковым).

Стал одним из героев чемпионата мира 2010 года на короткой воде, выиграв золотые медали на дистанциях 50 и 100 м на спине и установив рекорд Европы на 100 м на спине на первом этапе комбинированной эстафеты — 48,95 (не добрав всего 0,01 до рекорда мира).

Признан лучшим спортсменом России декабря 2010 года голосованием на телеканале «Россия-2». Женат, двое детей.

Спортивные результаты 

* установил рекорд Европы на дистанции 100 м на спине на первом этапе - 48,95

Рекорды мира 
(Выделены действующие рекорды)

* - финишировал одновременно с Аркадием Вятчаниным.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России

Примечания

Интервью 
 Станислав ДОНЕЦ: "Я ВООБЩЕ ПОЗДНИЙ"
 Станислав ДОНЕЦ: "У ПЛОВЦОВ ХОРОШО РАЗВИТО ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ"
 Станислав ДОНЕЦ: "ФЕЛПСА ЗАУВАЖАЛ В 2009-м"

Ссылки 
 Профиль на сайте Всероссийской федерации плавания
 Страничка на портале I-Swimmer.ru
 Лучший спортсмен декабря 2010 года на сайте sportbox.ru
 

Пловцы России
Чемпионы России по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года